Köfels heißen:
 Köfels (Gemeinde St. Leonhard), Weiler in der Gemeinde St. Leonhard im Pitztal, Tirol
 Köfels (Gemeinde Umhausen), Ortschaft der Gemeinde Umhausen, Tirol